Костецкий, Глеб Николаевич (1924— 30 марта 2000, Москва) — капитан дальнего плавания, преподаватель морского дела, главный штурман Управления кадров и учебных заведений Министерства рыбного хозяйства СССР, капитан-наставник, известный фотохудожник.

Жизненный путь 
Учился в Ленинграде, с детства увлекался яхтами, парусными судами, ходил в ленинградский яхтклуб, поступил в Ленинградский морской техникум. В первые годы Великой Отечественной войны участвовал в Таллинской операции, во время блокады Ленинграда рыл окопы, затем, в составе 10-го дивизиона катеров-тральщиков, разминировал Чёрное море, Керченский пролив. Войну закончил в звании старшины 1 статьи. После демобилизации из рядов Черноморского флота в 1950 году заочно закончил Ленинградское мореходное училище по специальности «Судовождение». Имея среднетехническое морское образование более девяти лет работал помощником капитана, капитаном на промысловых и транспортных судах предприятий рыбной промышленности, в том числе в 1954 году — старшим штурманом, капитаном на п/б «Уржум», в 1956 году — капитаном на п/б «Онега», в 1958 году — капитаном на танкере «Карталы». В 1959 году работал помощником капитана по учебной части на учебном судне «Кропоткин». С 1959 г. по 1965 году Костецкий Г. Н. на преподавательской работе в Ленинградском мореходном училище рыбной промышленности. Успешно сочетая работу с учёбой в 1963 году он заканчивает ЛВИМУ им. С. О. Макарова по специальности «Судовождение на морских путях».

С 1965 по 1985 год работал в должности главного штурмана Управления кадров и учебных заведений Министерства рыбного хозяйства СССР. В период работы в Центральном аппарате Минрыбхоза СССР он занимался организацией работы учебных судов отрасли и, в первую очередь, отрядом парусных судов. Своим творческим трудом он внёс большой личный вклад в подготовку молодых специалистов для флота рыбной промышленности. Его отличали высокая морская культура и профессионализм.

Имел благодарности, грамоты и награды за добросовестный многолетний труд. С 1974 года в должности капитана-наставника на учебных парусных кораблях «Крузенштерн» и «Седов» принимал участие в международных парусных регатах OP’SAIL. C 1987 года работал в Польше старшим приёмщиком от ВО «Судоимпорт» по приёмке строящихся парусных судов «Херсонес», "«Паллада», «Надежда» и плавбазы для Минрыбхоза СССР. Серьёзно, на профессиональном уровне занимался фотографией, особенно морской тематикой. Участвовал во многих фотовыставках, неоднократно награждался дипломами. Имел множество публикаций в советских и зарубежных издательствах, в том числе выпущены несколько альбомов с его фотографиями — «Море зовёт» 1983 г. издательство ВО «Внешторгиздат», «Море зовёт» 1988 г., издательство «Судостроение» и альбом «Крузенштерн», выпущенный издательством «Андреевский флаг» к 300-летию российского флота. Заслуги Костецкого Г. Н. отмечены правительственными наградами. Умер в Москве 30 марта 2000 г. Похоронен на Востряковском кладбище. В жизни был скромен, демонстрировал образец достоинства и культуры.

Государственные награды 
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль Ушакова
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «Ветеран труда»
 Знак «Жителю блокадного Ленинграда»

Медали, учреждённые Сажи Умалатовой:
 Медаль «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» 
 Медаль «50 лет Победы Советского народа в Великой Отечественной войны»

Особенности творчества 
В его фотографиях сюжетно перекликаются темы кругосветных путешествий Магеллана и Беллинсгаузена, Крузенштерна и Лисянского, темы романтических произведений Александра Грина и напряжённой морской тематики Джека Лондона, чувствуется созвучие с картинами художников-маринистов И. К. Айвазовского, А. П. Боголюбова, и вспоминается жёстокая конкуренция чайных клиперов с приходящими им на смену пароходами. Символично, что одной из тем, которая присутствует в творчестве Костецкого Г. Н. являются международные парусные регаты OP’SAIL, посвящённые последнему легендарному чайному клиперу «Катти Сарк», который был поднят и демонстрировался в сухом доке Гринвича до пожара 2007 г.

Множество замечательных работ автора посвящёно обычной будничной жизни и заботам курсантов, тому, как правильно ремонтировать паруса или как поддерживать настоящий флотский порядок, начиная с чистоты собственной робы до белизны палубы или до нестерпимого блеска надраенного корпуса компаса.

Особое место в фотоработах Глеба Николаевича занимает тема плавательской практики и формирования настоящих моряков. На фотографиях всё смотрится красиво и легко — курсанты, поднимающиеся на мачты, работы по уборке парусов или праздничная цепочка матросов, стоящая на реях парусника — казалось бы обычные вещи. Вместе с тем, за внешней простотой сюжета видится один из исключительно важных моментов воспитания и формирования молодого человека — это преодоление себя, преодоление своего страха подняться на 50-метровую высоту раскачивающейся мачты, доказательство своей зрелости и готовности пройти любые испытания. На фотографиях мы видим курсантов, полных гордости — за парусное судно, за экипаж, за самих себя, обучившихся морскому делу. Кроме познания морских наук, плавательская практика направлена на воспитание и развитие ответственности моряка, взаимовыручки, понимания сопричастности и уважения морской истории и традиций нашей державы. Тему патриотизма можно выделить в самостоятельный, особый раздел творческой фотографии Костецкого Г. Н., так как она посвящается духовному и нравственному становлению моряка, воспитанию отношения к реликвиям и памятникам флота. Где бы ни находилось судно, в каких бы портах не останавливалось — всегда наши курсанты отдавали честь и дань подвигам отцов, посещали памятные места и принимали участие в торжествах и парадных маршах, посвящённых знаковым датам морской истории России.

Известно, что в иностранных портах люди подчас стоят часами, чтобы дождаться возможности посетить парусное судно. Курсанты с удовольствием работают экскурсоводами, рассказывают о судне, делятся знаниями, объясняют назначение тех или иных механизмов, устройств или дельных вещей. Патриотизм и любовь к Родине — об этом рассказывают фотографии наших курсантов, выбравших нелёгкую профессию моряка.
Фотографии Костецкого Г. Н. особенно интересны тем, что их автором является, один из немногих специалистов, досконально знающих и любящих парусные суда, отлично разбирающийся в специфике работы в море, и сам прошедший путь от матроса до капитана дальнего плавания. Костецкий Г. Н. лично принимал участие в строительстве и приёмке на польской верфи в Гданьске серии учебных парусных судов для СССР в том числе «Паллада» и «Надежда», в которых воплотились его профессиональные знания и заботы.
Капитаны и экипаж не раз выражали ему благодарность и признательность за грамотное решение вопросов, возникавших в ходе строительства судов, за личный, переданный опыт.

Большую часть своего свободного времени Глеб Николаевич отдавал своему увлечению фотографией, экспериментируя и применяя всевозможные технические приёмы фотопечати и находя различные художественные образы. Фотографии Костецкого Г. Н. являются удивительно сбалансированными и гармоничными, ему удалось средствами художественной и публицистической фотографии передать и процесс подготовки моряков и свою нескончаемую любовь к морю. «Да будет судьба России крылата парусами»! (Вознесенский)
Глеб Николаевич пробовал себя, хотя и в меньшей степени, как фотограф-натуралист. Великолепны его пейзажные фотографии, лесные зарисовки, снимки природы, цветов. Каждому из них присуща лёгкость, «прозрачность». Светлый хоровод подмосковных берёз, пробуждение весны — темы, которые постоянно присутствовали в его творчестве.

Участие в выставках 

 Выставки фотолюбителей Ленинграда
 Выставки Фотоклуба Новатор
 Фотоконкурсы журнала «Огонёк»
 Интерпрессфото-77

Альбомы, публикации фотография 
 Море зовет [Текст] : [альбом] / ред. Н. И. Лысенко; сост. В. В. Смирнова; авт. текста: В. А. Ганюшкин, П. С. Митрофанов; фотосъемка Г. Н. Костецкого. - Ленинград: Судостроение, 1988. - 199 с. (тираж - 50000 экз.)
 Барк "Седов" в Архангельском порту / фото Г. Костецкого. Планета, 1985. 1 открытка: цветной офсет. А 07296. 3 коп. Тираж 400 000 экз.

Ссылки 
Фотографы СССР
Капитаны дальнего плавания
Родившиеся в Вологодской области
Похороненные на Востряковском кладбище
Моряки СССР